

Sciences et techniques 
 En astronomie, Sex est l'abréviation de Sextant, une constellation.
 En géographie, Sex et ses variantes (, Scex) désignent des montagnes rocheuses.

Sciences humaines et sociales 
 En latin, sex signifie « six ».
 en français, sex- est un préfixe numérique, avec la même signification.
 En anglais, sex signifie « sexe ».

Culture et société

Entreprises 
 Sex est une boutique londonienne de vêtements et d'accessoires.

Littérature 
 SEX est le titre d'un livre écrit par Madonna.

Musique

Albums 
 , album du groupe  sorti en 1981 ;
 , album des  sorti en 1989 ;
 , album d' sorti le  ;
 , EP de  sorti le  ;
 , EP de The 1975 sorti le  ;

Chansons 
 , chanson de  présente sur l'album The Man from Utopia sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de The 1975 présente sur l'album  sortie

sortie 

 le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Abréviation